Gheorghe Doja è il nome in romeno di György Dózsa(in ungherese), capo della cosiddetta Rivolta dei villici del 1514.

Con il suo nome sono oggi chiamate alcune località della Romania:
Gheorghe Doja, comune del distretto di Ialomița
Gheorghe Doja, comune del distretto di Mureș